Hodierna steht für:

 Hodierna von Tripolis (* um 1110; † um 1164), Prinzessin von Jerusalem und durch Heirat Gräfin von Tripolis
 Giovanni Battista Hodierna (* 1597; † 1660), italienischer Astronom
 (21047) Hodierna, Asteroid